George Baker (ator) — ator inglês
 George Baker (músico) — músico neerlandês

Desambiguações de antropônimos